Ювілейний проспект — проспект у Запоріжжі.
 Ювілейний проспект — проспект у Кам'янському.
 Ювілейний проспект — проспект у Реутові.
 Ювілейний проспект — проспект у Харкові.
 Ювілейний проспект — проспект у Хімках.